Biskupi lublańscy

Diecezja lublańska (1463-1961)

Biskupi diecezjalni

Biskupi pomocniczy 
 1639-1651: bp Michael Chumer, O.F.M., biskup tytularny Christopolis
 1769-1772: bp Karl Johann von Herberstein, biskup tytularny Myndus
 1789-1793: bp Franc Jožef Mikolič, biskup tytularny Gratianopolis
 1795-1800: bp Franz von Raigesfeld, S.J., biskup tytularny Derbe
 1801-1818: bp Johannes Antonius Ricci, biskup tytularny Drasus
 1929-1930: bp Gregorij Rožman, biskup tytularny Semta
 1946-1959: bp Anton Vovk, biskup tytularny Cardicium

Archidiecezja lublańska (od 1961 r.)

Ordynariusze

Biskupi pomocniczy 
 1963-1964: bp Jože Pogacnik, biskup tytularny Irenopolis in Isauria
 1967-1988: bp Stanislav Lenič, biskup tytularny Vazi-Sarra
 1983-1999: bp Jožef Kvas, biskup tytularny Calama
 1992-2004: bp Alojzij Uran, biskup tytularny Abula
 2000-2006: bp Andrej Glavan, biskup tytularny Musti in Numidia
 od 2005 r.: bp Anton Jamnik, biskup tytularny Vina, wikariusz generalny
 od 2015 r.: bp Franc Šuštar, biskup tytularny Ressiany

Bibliografia 
 Ernst Friedrich Mooyer, Verzeichnisse der deutschen Bischöfe seit dem Jahr 800 nach Chr. Geb., Minden 1854, s. 50.
 Biskupi Lublany - wykaz na Catholic-Hierarchy

Zobacz też 
 Archidiecezja lublańska